CAMSA ist Abkürzung von
Compañía Aero Marítima Mallorquina, spanische Fluggesellschaft
Communauté d’agglomération Mulhouse Sud-Alsace, Gemeindeverband in Mülhausen
Camsa steht für 
Camsa, amerindische Sprache

Abkürzung